Галина Аксёнова:
 Аксёнова, Галина Владимировна (род. 1960) — российский историк, писатель, публицист.
 Аксёнова, Галина Геннадиевна (род. 1959) — советский и российский историк кино, театровед, режиссёр, сценарист, педагог, переводчик.